Выборы в Национальное собрание Франции прошли в два тура 11 и 18 июня. На них были избраны 577 депутатов Национального собрания Франции.

Выборы в парламент последовали после президентских выборов, которые прошли в два тура. Победу на президентских выборах одержал Эмманюэль Макрон, опередив Марин Ле Пен, кандидата от Национального фронта. Эти выборы стали первыми, когда ни один из основных левых кандидатов и правоцентристов не попали во второй тур. С 1958 года новоизбранный президент добился большинства на последующих выборах в законодательные органы; однако, партия Макрона в настоящее время не представлена ​​в Национальном собрании. После вступления в должность 14 мая Макрон назначил Эдуара Филиппа, депутата от Республиканцев, премьер-министром Франции. Филипп впоследствии назначил членов своего правительства 17 мая.

Избирательная система 
Депутаты избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре выборов обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. Для избирательных округов, где победителя сразу не определят, неделю спустя будет второй тур голосования. В него выходят или два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, или все претенденты, за которых проголосовали не менее 12,5 % внесенных в избирательные списки граждан. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Фон выборов 
Выборы проходят на фоне падения популярности правящей социалистической партии. Отмечается эрозия прежней двухпартийной политической системы и формирование четырёхблоковой политической системы.
На фоне поражения на президентских выборах Франсуа Фийон отказался вести партию Республиканцы на парламентских выборах.

Опросы

Первый тур

Результаты выборов

Примечания

Ссылки 

Парламентские выборы во Франции
Франция
Июнь 2017 года
2017 год во Франции